Miejscowości w USA:
 Hodges – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Franklin
 Hodges – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenwood
Gminy w USA:
 Hodges (ang. Hodges Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens